Zona d'operazioni è la dicitura con cui veniva indicata ciascuna area dell'Italia settentrionale e nord-orientale sottoposta dal novembre 1943 ad amministrazione militare da parte del Terzo Reich. Può riferirsi a:

 Zona d'operazioni delle Prealpi (in tedesco Operationszone Alpenvorland o OZAV)

 Zona d'operazioni del Litorale adriatico (in tedesco Operationszone Adriatisches Küstenland o OZAK)